Лоріка́рієві (Loricariidae) — родина прісноводних риб ряду сомоподібних. Інша назва «кольчужні соми».

Класифікація 
Родина містить 6 підродин з 830 видами риб, до нього входять такі роди:
 Підродина Delturinae
 Delturus
 Hemipsilichthys
 Підродина Hypoptopomatinae
 Триба Hypoptopomatini
 Acestridium
 Hypoptopoma
 Lampiella
 Nannoptopoma
 Niobichthys
 Macrotocinclus
 Otocinclus
 Oxyropsis
 Триба Otothyrini
 Corumbataia
 Epactionotus
 Eurycheilichthys
 Hisonotus
 Microlepidogaster
 Otothyris
 Otothyropsis
 Parotocinclus
 Pseudotocinclus
 Pseudotothyris
 Schizolecis
 Hypoptopomatinae incertae sedis
 Gymnotocinclus
 Підродина Hypostominae
 Триба Ancistrini
 Acanthicus
 Ancistrus
 Aphanotorulus
 Baryancistrus
 Chaetostoma
 Cordylancistrus
 Dekeyseria
 Dolichancistrus
 Exastilithoxus
 Hemiancistrus
 Hopliancistrus
 Hypancistrus
 Lasiancistrus
 Leporacanthicus
 Leptoancistrus
 Lithoxus
 Megalancistrus
 Neblinichthys
 Panaque
 Panaqolus
 Parancistrus
 Peckoltia
 Pseudacanthicus
 Pseudancistrus
 Pseudolithoxus
 Scobinancistrus
 Spectracanthicus
 Yaluwak
 Триба Corymbophanini
 Corymbophanes
 Триба Hypostomini
 Hypostomus
 Isorineloricaria
 Триба Pterygoplichthyini
 Hemiancistrus annectens группа
 Pterygoplichthys
 Триба Rhinelepini
 Pogonopoma
 Pseudorinelepis
 Rhinelepis
 Підродина Lithogeneinae
 Lithogenes
 Підродина Loricariinae
 Триба Loricariini
 Loricaria група
 Brochiloricaria
 Loricaria
 Paraloricaria
 Ricola
 Loricariichthys група
 Furcodontichthys
 Hemiodontichthys
 Limatulichthys
 Loricariichthys
 Pseudoloricaria
 Pseudohemiodon група
 Apistoloricaria
 Crossoloricaria
 Dentectus
 Planiloricaria
 Pyxiloricaria
 Rhadinoloricaria
 Pseudohemiodon
 Reganella
 Rineloricaria група
 Dasyloricaria
 Fonchiiichthys
 Ixinandria
 Rineloricaria
 Spatuloricaria
 Триба Harttiini
 Aposturisoma
 Cteniloricaria
 Farlowella
 Harttia
 Harttiella
 Lamontichthys
 Metaloricaria
 Pterosturisoma
 Sturisoma
 Sturisomatichthys
 Підродина Neoplecostominae
 Isbrueckerichthys
 Kronichthys
 Neoplecostomus
 Pareiorhaphis
 Pareiorhina

Посилання 

Родини риб

Сомоподібні